Lennart Stendahl kan syfta på:

 Lennart Stendahl (1914–1991), militär.
 Lennart Stendahl (1945–1995), radioman.